Днепровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Днепровка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Днепровка — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Днепровка — село в Беляевском районе Оренбургской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Днепровка — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Днепровка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Днепровка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Днепровка — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Днепровка — село в Михайловском районе Запорожской области.

См. также 
 Днепр (значения)
 Днепровое
 Днепровская
 Днепровский
 Днепровское